Того року турнір проводився вперше.

Ніколь Вайдішова здобула титул, у фіналі перемігши Надію Петрову з рахунком 6–1, 6–7(5–7), 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 http://www.itftennis.com/procircuit/tournaments/women's-tournament/info.aspx?tournamentid=1100012738&event= 

Тур WTA 2005
Спорт у Бангкоку
PTT Bangkok Open